Christian Pedersen – duński kolarz
 Christian Pedersen (1874–1957) – duński strzelec
 Christian Pedersen (1889–1953) – duński gimnastyk
 Christian Pedersen (ur. 1985) – duński szachista
 Christian Pedersen (ur. 1982) – duński wioślarz